Gutenstein (Wiener Neustadt-Land), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Gutenstein (Sigmaringen), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg